Pandemieplan bezeichnet eine Sammlung von Handlungsanweisungen für den Fall des Eintretens einer Pandemie, siehe

 Nationaler Pandemieplan für Deutschland
 Pandemieplan Schweiz